Osoby o tym nazwisku:
 Imre Abay – węgierski szermierz
 Korhan Abay – turecki aktor, reżyser i producent
 Péter Abay – węgierski szermierz
 Rzeka Abay - nazwa Nilu Błękitnego na terenie Etiopii